Table des caractères Unicode U+11680 à U+116CF.

Tâkrî 
Utilisés pour l’écriture avec l’abugida ṭākarī dont dérivent les écritures indiennes.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Takri, tableau sur le site Unicode.

01168